W Rumunii
 Urși – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Popești
 Urși – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Stoilești
 Urși – wieś w okręgu Aluta, w gminie Leleasca